Capitol Music Group (сокращенно CMG) — американский лейбл, принадлежащий Universal Music Group (UMG). Он контролирует обработку звукозаписывающих лейблов, назначенных подразделению UMG Capitol Records, и был унаследован от его приобретения каталога EMI (за исключением Parlophone, который был продан Warner Music Group (WMG) в 2013 году). Лейблы, распространяемые под брендом CMG включают в себя: Capitol Records, Virgin Records, Motown Records, Blue Note Records, Astralwerks, Harvest Records, Capitol Christian Music Group, Priority Records, Atom Factory Entertainment и Deep Well Records.

История 

Capitol Music Group была образована в феврале 2007 года в результате слияния Capitol Records и Virgin Records America в попытке EMI реструктурировать и сэкономить в среднем 217 миллионов долларов в год. Как Virgin Records, так и Capitol Records, однако, остались отпечатками лейбла.

Генеральный директор Virgin Records Джейсон Флом был назначен главой подразделения, а генеральный директор Capitol Records Энди Слейтер ушёл в отставку после получения пенсии, по сообщениям, стоимостью более 15 миллионов долларов. Как глава лейбла, Флом подчиняется непосредственно генеральному директору группы компании EMI Эрик Николи.

В общей сложности 283 артиста подписали контракт с Capitol Music Group, в том числе Mims, Летоя Лакетт, J. Holiday, Royal Bliss, Mack 10, Фейт Эванс, Fat Joe и с 2007 года, Кэти Перри, Ferras и Rucka Rucka Ali. В 2014 году было подтверждено, что Моррисси и Нил Даймонд подписали контракт с Capitol Records, Моррисси подписал контракт на два альбома. Впрочем, последнее было предоставлено в компанию в результате купли-продажи, что метки Warner Music.

В 2010 году Virgin Records была отделена от Capitol Music Group, чтобы сформировать Virgin Music Group; однако в 2013 году Virgin Music Group была распущена, в результате чего Virgin Records вернулась к своему размещению под CMG.

В ноябре 2012 года было объявлено, что Стив Барнетт станет председателем и генеральным директором компании.

С поглощением EMI (без Parlophone) в Universal Music Group, Capitol Music Group теперь является частью пяти лейблов UMG в Великобритании. The Beatles были подписаны на Capitol UK.

В апреле 2013 года Робби Макинтош был назначен главой международных операций Capitol.

В ноябре 2016 года председатель правления и генеральный директор компании Стив Барнетт объявил, что у компании есть три запланированных проекта, которые включают музыку, кино и литературные проекты, которые отдают дань уважения восьмидесятилетним артистам, подписавшим контракт с лейблом.

Дочерние компании 
 10 Records
 2101 Records
 Angel Records (США)
 Astralwerks
 Block Entertainment
 Blue Note Records
 Capitol Christian Music Group
 Capitol Records
 Caroline Distribution
 Chrysalis Records (США)
 Circa Records
 EMI America Records
 EMI Records (США)
 Enigma Records
 Get Money Gang Entertainment
 G-Unit Records
 Harvest Records
 Hut Records
 Imperial Records
 Konspiracy Theory Music
 Liberty Records (США)
 Manhattan Records
 Motown Records
 Pinegrove Records
 Priority Records
 Quality Control Music
 RMG Music Group
 Siren Records
 South East Conglomerate LLC
 The Trak Kartel Records
 Twenty Two Recordings
 Unsub Records
 Virgin Records America

См. также 
 Universal Music Group

Примечания

Ссылки 
 Capitol Music Group 

Лейблы звукозаписи, основанные в 2007 году
Лейблы звукозаписи США
Лейблы Universal Music Group
Дочерние компании Vivendi
Рок-лейблы
Поп-лейблы
Capitol Records
Virgin Records
EMI
Компании Лос-Анджелеса